Соревнования по бегу на 60 метров с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 18 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

Действующей зимней чемпионкой мира в беге на 60 метров с барьерами являлась Ниа Али из США.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 19 легкоатлеток.

Финал 

Финал в беге на 60 метров с барьерами у женщин состоялся 18 марта 2016 года. Ниа Али защитила звание чемпионки мира, по фотофинишу опередив соотечественницу Брианну Роллинс. Ещё одна американка, Кендра Харрисон, имевшая второй результат в сезоне, уже на первом барьере споткнулась и потеряла все шансы на медаль.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике